Jevons ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Byron Jevons (1858–1936), britischer Universalgelehrter und Akademiker
 William Stanley Jevons (1835–1882), englischer Ökonom und Philosoph
 Marshall Jevons, Pseudonym der beiden Wirtschaftsprofessoren William Breit (Trinity University) und Kenneth G. Elzinga (University of Virginia)

Siehe auch:
 Jevons’ Paradoxon
 Jevons’ Gesetz